Crucea pentru Distincție în Zbor se poate referi la:
Crucea pentru Distincție în zbor (Statele Unite ale Americii), medalie militară americană
Crucea pentru Distincție în Zbor (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), medalie militară britanică

Dezambiguizare